MacDougal kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Trembly MacDougal
 John MacDougal

Robotskapade auktorsförkortningar